

Cinema 
 The Escape – film del 1913 prodotto da Powers Picture Plays
 The Escape – film del 1913 prodotto da Kalem Company
 The Escape – film del 1913 diretto da Fred E. Wright
 The Escape – film del 1914 diretto da David W. Griffith
 The Escape – film del 1926 diretto da Edwin Greenwood
 The Escape – film del 1928 diretto da Richard Rosson
 The Escape – film del 1939 diretto da Ricardo Cortez
 The Escape – film del 2017 diretto da Dominic Savage

Musica 
 The Escape – EP dei The Agonist del 2011